Oettermann ist der Familienname folgender Personen:

 Niclas Oettermann, deutscher Opern- und Konzertsänger (Tenor), Bühnenautor, Songwriter und Komponist
 Stephan Oettermann (* 1949), deutscher Literaturwissenschaftler, Kulturhistoriker, Kurator und Publizist